Chiaie ima više značenja:
 Chiaie, Cosenza
 Chiaie, Salerno